

In muziek 
 Harmony (Anne Murray), een album uit 1987 van de Canadese countryzangeres Anne Murray
 Harmony (Piet Veerman), een album uit 1988 van de Nederlandse zanger Piet Veerman
 Harmony (Gordon Lightfoot), een album uit 2004 van de Canadese zanger Gordon Lightfoot
 Harmony (Honeyz), een album uit 2001 van de Britse groep Honeyz
 Harmony (Londonbeat), een album van de Britse groep Londonbeat uit 1992
 Harmony (Never Shout Never), een album uit 2010 van de Amerikaanse zanger Never Shout Never
 Harmony (Ray Conniff), een single van de Amerikaanse muzikant Ray Conniff
 Harmony (Three Dog Night), een album uit 1971 van de Amerikaanse rockband Three Dog Night
 Harmony (groep), een Nederlandse groep die meedeed aan het Eurovisiesongfestival
 Harmony (band), een Zweedse metalband
 Harmony Records, een Amerikaans historisch platenlabel
 Harmony (platenlabel), een Italiaans platenlabel voor disco en funk
 Harmony Company, een voormalig Amerikaans fabrikant van snaarinstrumenten

Plaatsen

Verenigde Staten 
 Harmony (Californië)
 Harmony (Florida)
 Harmony (Indiana)
 Harmony (Maine)
 Harmony (Maryland)
 Harmony (Minnesota)
 Harmony (New York)
 Harmony (North Carolina)
 Harmony (Oklahoma)
 Harmony (Pennsylvania)
 Harmony (Rhode Island)
meerdere plaatsen in de staat Wisconsin
 Harmony (Price County)
 Harmony (Rock County)
 Harmony (Vernon County)
 Harmony (Marinette County)

Canada 
 Harmony (Canada)

Anders 
 Harmony (ISS-module), een module van het internationale ruimtestation ISS
 Harmony Airways, een Canadese luchtvaartmaatschappij
 Harmony-toolkit, een grafische toolkit voor Linux
 Harmony OS, ook wel HongMeng, de Android-variant van Huawei